Старые Томешты () — село в Глодянском районе Молдавии. Наряду с сёлами Балатина, Старые Клокочены, Липовец и Новые Томешты входит в состав коммуны Балатина.

География 
Село расположено на высоте 54 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Старые Томешты проживает 40 человек (21 мужчина, 19 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района